Pisciolo ima više značenja:
 Pisciolo, Avellino
 Pisciolo, Salerno